Název Dlouhá skála může označovat více skal a vrcholů:

 Dlouhá skála (Český les) (968,8 m) – vrchol v Čerchovském lese, západně od České Kubice v okrese Domažlice
 Dlouhá skála (Hornosvratecká vrchovina) (610,2 m) – vrchol v Nedvědické vrchovině, severozápadně od Smrčku v okrese Žďár nad Sázavou
 Dlouhá skála (Hudlická vrchovina, 580 m) (580,0 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, severovýchodně od Líšné v okrese Rokycany
 Dlouhá skála (Hudlická vrchovina, 543 m) (542,7 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, severozápadně od Kublova v okrese Beroun
 Dlouhá skála (Jizerské hory) (868 m) – vrchol na jihovýchodním okraji Jizerských hor, severně od obce Polubný v okrese Jablonec nad Nisou